Кудашевка — топоним

Россия 
 Кудашевка — деревня, Алексинский район, Тульская область, Россия

Украина 
 Днепропетровская область
 Кудашевка — село, Криворожский район
 Кудашевка — посёлок, Криничанский район